Рад:
  (род. 1990) — британский музыкант.
 Рад, Яков Кристоф (1799—1871) — чешский учёный и предприниматель. Изобретатель способа производства кускового сахара-рафинада.
 Рад — единица измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения
 «Рад» — сербский футбольный клуб из Белграда.
 рад — краткое обозначение радиана
 Реактивное расстройство привязанности детского возраста (, RAD) — психическое расстройство.